«Радио и телевидение БН» или РТВ БН () — частное информационное агентство в Республике Сербской. Принадлежит Владимиру Тришичу. Офис располагается на улице Лазо Костича в Биелине. Вещание в эфир РТВ БН начало в 1998 году. Согласно проведенным опросам, в десяти общинах Республики Сербской РТВ БН смотрят 29,4% зрителей.

См. также 
 СМИ в Республике Сербской

Ссылки
 Официальный сайт

СМИ Республики Сербской